

Любехово — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Любехово — село в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства